Культура Вила-Нова-де-Сан-Педру, Vila Nova de São Pedro — культура эпохи халколита на территории Португалии, получившая название от одноименного археологического памятника в португальской Эстремадуре, где в руинах укреплённого поселения было обнаружено множество наконечников стрел. Название культуры не совсем корректно, поскольку её основным памятником является существовавший длительное время укреплённый город Замбужаль к северу от современного Лиссабона.

Городская стадия, наилучшим образом характеризующая данную культуру, существовала в период 2600—1300 гг. до н. э., то есть одновременно с культурой Лос-Мильярес и последующей Эль-Аргарской.

Происхождение и ранний этап 
Многие специалисты рассматривают юго-западную Иберию как первоначальный источник распространения мегалитов, предшествующий на тысячу лет ещё одному древнему мегалитическому региону — западной Франции. В любом случае, строительство дольменов и социальная организация, необходимая для их сооружения, имели длительную традицию в южной и центральной Португалии, а также в соседних регионах Испании.

В начале 3 тыс. до н. э., одновременно или вскоре после появления металлургии меди и драгоценных металлов, в западном Средиземноморье возникают новые типы гробниц, в том числе и в упомянутых регионах Португалии. Между историками нет согласия по поводу того, является ли эта традиция местной или занесённой из Восточного Средиземноморья. С одной стороны, толосы имеют явное восточное происхождение, поскольку их уже ранее сооружали жители Кипра, а также материковая культура Тель-Халаф. С другой стороны, иные стили мегалитов — в основном искусственные пещеры — ранее возникли на Западе, чем на Востоке. В любом случае, ни в Иберии, ни на юге Франции не обнаружено никаких надёжных свидетельств «импорта» с востока, за исключением самой концепции «толосов»; не могли мегалиты возникнуть и под влиянием эгейской культуры, поскольку там они появляются позднее. Таким образом, Кипр остаётся единственным возможным местом, откуда могла быть занесена конструкция толосов, в то время как прочие стили имели, по-видимому, местное происхождение.

Также археологи отмечают сходство конструктивных особенностей вала близ Халандриани (кикладская культура, остров Сирос, около 2400—2200 гг. до н. э.) с валом в Вила-Нова-де-Сан-Педру, как и другие эгейские влияния на культуру ВНдСП в середине 3 тыс. до н. э..

Следует также отметить, что культура Вила-Нова строила искусственные пещеры, распространённые также на юго-востоке Франции, тогда как Лос-Мильярес и соседние культуры строили толосы.

VNSP I 
Культура Вила-Нова начала сооружение своих укреплений около 2600 года до н. э. Одним из важнейших был Замбужаль, с довольно сложной планировкой, испытавший в ходе существования шесть реконструкций.

Типология находок, относящихся к данной стадии, очень своеобразна: это стилизованные кубки, глиняные полумесяцы, шиферные бруски и так называемые тарелки-идолы, которые, по мнению ряда археологов, являются древними календарями. Также имеются свидетельства обмена с другими культурами, в частности, Лос-Мильярес.

VNSP II 

Под влиянием культуры колоколовидных кубков (ККК) около 2200 г. до н. э., что было вызвано скорее культурным обменом, чем переселением людей данной культуры, начался новый этап в развитии культуры Вила-Нова. Для него характерно, прежде всего, наличие ряда погребений с некоторыми особенностями, напоминающими ККК, но тем не менее, продолжающими традиции культуры Вила-Нова.

В любом случае, наличие данного феномена позволяет уверенно предполагать, что центр второй стадии влияния ККК находился в данном регионе. В указанный период (около 2100—1900 гг. до н. э.) учащаются торговые обмены, которые достигают расстояния в 1000 км. 

После примерно 1900 г. до н. э. влияние ККК распространяется по Иберийскому полуострову, а в остальной части Европы центр культуры возвращается в Богемию. Тем не менее, стиль Вила-Нова всё ещё можно обнаружить достаточно далеко от ядра культуры, что говорит о сохраняющемся сильном влиянии её.

С 1800 г. до н. э., то есть после того, как в южной Иберии появляется технология обработки бронзы, прежде всего, в Эль-Аргаре и на юге Португалии, влияние ККК, продолжавшееся на протяжении всего халколита, начинает угасать. Наконец, около 1300 г. до н. э., следы ККК теряются в более широкой культуре керамики внутреннего обжига, распространившейся в большей части Португалии и ознаменовавшей наступление культур атлантического бронзового века.

Примечания

См. также 
 Доисторическая Иберия
 Неолит Европы
 Халколит
 Мегалиты
 Культура колоколовидных кубков
 Юго-западная бронза Иберии
 Лос-Мильярес
 Эль-Аргар

Ссылки 
 Excavation of Zambujal — Deutsches Archäologisches Institut (in English)
 O Calcolitico da Estremadura e o Castro do Zambujal (Arquivo Municipal de Torres Vedras, in Portuguese)
 O modus vivendi do Castro do Zambujal (Arquivo Municipal de Torres Vedras, in Portuguese)
 Aquideia: Povoados Fortificados (Images of some of the fortifications of the towns of this culture, in Portuguese)
 Castro do Zambujal (in Portuguese)
 Image gallery of Zambujal

Археологические культуры Португалии
Европа медного века